Welsh Open (darten)
Welsh Open (snooker)
Welsh Open (judo)
Wales Open (golf)